Sunnyslope (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Sunnyslope (comtat de Butte), comunitat no incorporada al comtat de Butte, Califòrnia, Estats Units 
 Sunnyslope (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington